Westmoreland County ist der Name folgender Verwaltungseinheiten:

in Australien:
 Westmoreland County (New South Wales)

in Kanada:
 Westmoreland County (New Brunswick)

in den Vereinigten Staaten:
 Westmoreland County (Pennsylvania)
 Westmoreland County (Virginia)